Карл Густав Винквист (; 15 октября 1883, Тивед — 19 ноября 1967, Лунд) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Винквист участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла первое место.

Ссылки 
 Карл Винквист на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1883 году
Родившиеся 15 октября
Умершие в 1967 году
Умершие 19 ноября
Умершие в Лунде
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения